Zenit je lahko:

 zenit ali nadglavišče, točka na nebu, ki je navidezno neposredno nad opazovalcem
 Zenit (raketa nosilka) - družina nosilnih raket za enkratno uporabo ukrajinskega biroja Južnoje
 Zenit-3SL
 FC Zenit ali Zenit Sankt Peterburg, ruski nogometni klub